István Avar ist der Name folgender Personen:

 István Avar (rumänisch Ștefan Auer; 1905–1977), rumänisch-ungarischer Fußballspieler und -trainer, siehe Stefan Auer (Fußballspieler, 1905)
 István Avar (Schauspieler) (1931–2014), ungarischer Schauspieler